Kujawiak steht für:

 Einwohner von Kujawien
 Kujawier – polnische Volksgruppe
 Kujawiak (Bier) – polnische Biermarke
 Kujawiak (Tanz) – polnischer Volkstanz
 Kujawiak Włocławek – Sportklub in Włocławek
 Kujawiak Astoria Bydgoszcz – Basketballmannschaft in Bydgoszcz
 ORP Kujawiak – Name mehrerer polnischer Schiffe

Kujawiak ist der Familienname folgender Personen:

 Kacper Kujawiak (* 1994), polnischer Beachvolleyballspieler